Mallard (englisch „Stockente“) steht für:

 Mallard (Band), US-amerikanische Rockband
 Mallard (Dokumentation), eine Auszeichnungssprache
 Mallard BASIC, eine Programmiersprache 
 eine Dampflokomotive, siehe LNER-Klasse A4
 ein Amphibienflugzeug, siehe Grumman G-73
 den Asteroiden (6236) Mallard

Personen:
 Felix Mallard (* 1998), australischer Schauspieler
 François Ernest Mallard (1833–1894), französischer Kristallograph
 Henri Mallard (1884–1967), australischer Fotograf
 John Mallard (* 1927), britischer Medizinphysiker
 Sax Mallard (1915–1986), US-amerikanischer Musiker und Bandleader
 Trevor Mallard (* 1954), neuseeländischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mallard (Iowa)
 Mallard Bay, Oklahoma
 Mallard Junction, Louisiana

Siehe auch:
 Malard